The Return of the Darkness and Evil es el segundo álbum de Bathory. tuvo una influencia significativa en el desarrollo del black metal.

Antecedentes 
Quorthon explicó el título del álbum como tal: "Queríamos que la gente simplemente leyera The Return ...... -como en un segundo álbum o un seguimiento- y luego voltee el álbum para buscar una lista de seguimiento. No encontrar uno, qué obtuvieron este poema apocalíptico con los títulos de las canciones entrelazados. Solo después de escuchar el álbum hasta el final obtendrías el título completo del álbum, The Return of the Darkness and Evil ".

El poema apocalíptico 

When the sacred oath is broken
and the lie is spoken out loud
when the angel is POSSESSED
and the virgin is stolen her pride

When the flame of love and pureness
have turned to BESTIAL LUST
when the walls of gold in heaven
close in and turn to dust

When THE WIND OF MAYHEM whispers
through the vale of tears and death
when the golden river is empty
and the SADIST tear the angels' flesh

When the SON OF THE DAMNED strides the earth
and THE RITE OF DARKNESS is done
when the REVELATION OF DOOM comes closer
and the battle just begun

When the beauty is BORN FOR BURNING
and the TOTAL DESTRUCTION draws near
when the disciples under the sign of the black mark gathers
and the REAP OF EVIL is here

Then the clouds of death shall gather
then the night shall always burn
then the ancient prediction comes true
and the bells of fate chime
THE RETURN ......

Lista de canciones 

 "Revelation of Doom (Intro)" – 3:27
 "Total Destruction" – 3:50
 "Born for Burning" – 5:13
 "The Wind of Mayhem" – 3:13
 "Bestial Lust" – 2:41
 "Possessed" – 2:42
 "The Rite of Darkness" – 2:05
 "Reap of Evil" – 3:28
 "Son of the Damned" – 2:48
 "Sadist" – 3:00
 "The Return of the Darkness and Evil" – 3:49
 "Outro" – 0:25

Créditos 
 Quorthon – Guitarra eléctrica, vocalista
 Andreas Johansson – Bajo
 Stefan Larsson – Batería

Referencias 

Álbumes de 1985
Álbumes de black metal
Álbumes en inglés